Giovanni Christiaan van Bronckhorst (n. 5 februarie 1975, Rotterdam, Țările de Jos) este un fost fotbalist neerlandez, care a jucat pe post de fundaș sau mijlocaș,actual antrenor a echipei Feyenoord. A fost căpitanul echipei naționale de fotbal a Țărilor de Jos.

Performanțe 
Rangers
 Scottish Premier League: 1998–99, 1999–00
 Cupa Scoției: 1999, 2000
 Cupa Ligii: 1998

Arsenal
 Premier League: 2001–02
 FA Cup: 2002, 2003

Barcelona
 La Liga: 2004–05, 2005–06
 Supercopa de España: 2005, 2006
 Liga Campionilor UEFA: 2006

Feyenoord
 KNVB Cup: 1994–1995, 2007–2008

Statistici carieră

Referințe

Legături externe 

 Van Bronckhorst pr Site-ul fanilor Barcelonei care știu engleză 
 Profil Internațional Voetbal
 
 Echipele naționale de fotbal

Nașteri în 1975
Sportivi neerlandezi în viață
Fotbaliști neerlandezi
FIFA Century Club
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 1998
Neerlandezi din secolul al XX-lea
Neerlandezi din secolul al XXI-lea
Neerlandezi expatriați în Spania